Hartland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hartland (Connecticut)
Hartland (Maine)
Hartland (Minnesota)
Hartland (Wisconsin)
Hartland Township (Michigan)

In Canada:
Hartland (Canada)

In Engeland:
Hartland (Devon)